Amitsuarsuk bezeichnet:
 Amitsuarsuk (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsuarsuk (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Aqajaqqip Imaa), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Narsap Saqqaa), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Qallimiut Imaat), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Kaannaatsoq), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Kangerluarsussuaq), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Uummannap Sullua), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, bei Kangaarsuk), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, bei Narsalik), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Quassuaq), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Amitsuarsuk (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Amitsuarsuk (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Amitsuarsuk (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsuarsuk (Sund, Qasigiannguit), Sund im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Amitsuarsuk (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland